Семёнов, Владимир Михайлович (род. 1928) — посол СССР в Сингапуре (1984—1987), в Индонезии (1987—1990)
 Семёнов, Владимир Семёнович (1911—1992) — посол СССР в ГДР в 1953—1954 (ранее там же политический советник) и там же в 1978—1986 годах.
 Семёнов, Вячеслав Михайлович (1923—2017) — посол СССР в Гвинее-Бисау (1975—1980), в Республике Острова Зелёного Мыса (1975—1980), в Гане (1984—1989)